Die Liste der Distrikte in Südafrika führt alle Distrikte (District Municipalities) und Metropolgemeinden (Metropolitan Municipalities) in Südafrika auf.

Legende 
 Nr.: Nummer des Distrikts oder Buchstabencode der Metropolgemeinde auf der oben angeführten Karte
 Distrikt: Name des Distrikts oder der Metropolgemeinde
 Voller Name: Offizielle Bezeichnung des Distrikts
 Code: Code des Distrikts oder der Metropolgemeinde (Municipal Code)
 Sitz: Verwaltungssitz des Distrikts oder der Metropolgemeinde
 Einwohner (Zensus 2001): Anzahl der Einwohner des Distrikts oder der Metropolgemeinde nach der Volkszählung 2001
 Einwohner (Zensus 2011): Anzahl der Einwohner des Distrikts oder der Metropolgemeinde nach der Volkszählung 2011
 Fläche: Fläche des Distrikts oder der Matropolgemeinde, Stand 2014; * steht für eine größere Gebietsveränderung (> ein Zehntel) zwischen 2001 und 2011
 Provinz: Provinz, zu der der Distrikt oder die Metropolgemeinde gehört

Liste

Weblinks 
 Ergebnisse der Volkszählung 2011 nach Distrikten und Gemeinden (PDF-Datei; 355 kB)

Einzelnachweise 

!
Distrikte
!